Route nationale 2 – strada statale in Francia
 Route nationale 2 – strada statale in Madagascar